Neumarkt peut désigner :

Allemagne 
 Neumarkt in der Oberpfalz en Bavière
 Neumarkt-Sankt Veit en Bavière (ville)
 L'arrondissement de Neumarkt in der Oberpfalz

Autriche 
 Neumarkt am Wallersee, ville du district de Salzbourg-Umgebung, dans le land de Salzbourg 
 Neumarkt an der Ybbs, bourg du district de Melk, en Basse-Autriche
 Neumarkt im Hausruckkreis, bourg du district de Griskirchen, en Haute-Autriche
 Neumarkt im Mühlkreis, bourg du district de Freistadt, en Haute-Autriche
 Neumarkt in Steiermark, ancienne commune et quartier du bourg de Neumarkt in der Steiermark, en Styrie

Italie 
 Neumarkt, nom allemand de la ville italienne d'Egna

Pologne 
 Neumarkt in Schlesien, nom allemand de la ville polonaise de Środa Śląska